Гэри Уильям Лэйн (, род. 4 ноября 1964) — английский и австралийский шахматист, международный мастер (1987).

Биография 
До 2000 г. выступал за Англию. После женитьбы на Н. Джонс переехал в Австралию.

Главное спортивное достижение английского периода — победа в чемпионате Содружества наций 1988 г. (1—2 с М. Адамсом). Годом ранее выиграл турнир в Лондоне.

После переезда в Австралию добился еще ряда значительных успехов. Стал победителем чемпионата Австралии 2003 / 04 гг. (в чемпионате 2001 / 02 гг. стал бронзовым призером). В 2005 г. выиграл чемпионат Океании, в 2014 и 2016 гг. — чемпионат Океании среди ветеранов (50+). В чемпионате Океании 2002 г. завоевал серебряную медаль.

В 2005 г. участвовал в Кубке мира ФИДЕ (выбыл во 2-м раунде).

Выиграл международные турниры в Мельбурне (Australian Masters, 1999 г.), Окленде (2012 и 2016 гг.), чемпионаты острова Южный 2012 и 2016 гг. (выступал вне конкурса).

В составе сборной Австралии участвовал в трех шахматных олимпиадах (2002, 2004 и 2006 гг.). На олимпиаде 2004 г. в матче со сборной Англии одержал победу над Н. Шортом, что позволило Австралии свести матч к ничьей.

Известен как автор многочисленных дебютных руководств.

Книги 

 The C3 Sicilian: Analysis and Complete Games. The Crowood Press, 1990. ISBN 978-1-852233-18-1. (Сицилианская защита с c3: анализ и полные партии)
 The Ruy Lopez for the Tournament Player. Batsford, 1991. ISBN 978-0-713468-12-0. (Испанская партия для турнирного игрока)
 Winning with the Closed Sicilian. Batsford, 1992. ISBN 978-0-713469-72-1. (Выигрыш с закрытой системой сицилианской защиты)
 Winning with the Bishop's Opening. Batsford, 1993. ISBN 978-0-713471-13-7. (Выигрыш с дебютом слона)
 Winning with the Scotch. Henry Holt, 1993. ISBN 0-8050-2940-0. (Выигрыш с шотландской партией)
 Winning with the French. Batsford, 1994. ISBN 978-0-713473-90-2. (Выигрыш с французской защитой)
 Winning with the Fischer-Sozin Attack. Batsford, 1994. ISBN 978-0-713475-80-7. (Выигрыш с атакой Фишера — Созина)
 Blackmar–Diemer Gambit. Batsford Chess Library / An Owl Book / Henry Holt and Company, 1995. ISBN 0-8050-4230-X. (Гамбит Блэкмара — Димера)
 A Guide to Attacking Chess. B.T.Batsford Ltd, 1996. ISBN 0-7134-8010-6. (Путеводитель по атакующим шахматам)
 The Grand Prix Attack: attacking lines with f4 against the Sicilian. Batsford, 1997. ISBN 0-8050-2940-0. (Атака гран-при: атакующие линии с f4 против сицилианской защиты)
 Victory in the Opening. Sterling Pub Co Inc, 1999. ISBN 9780713484274. (Победа в дебюте)
 The Vienna Game. Everyman Chess, 2000. ISBN 0-8050-2940-0. (Венская партия)
 The Ultimate Colle. Sterling Pub Co Inc, 2001. ISBN 9780713486865. (Элементарная теория дебюта Колле)
 The Ultimate Closed Sicilian. Batsford, 2001. ISBN 978-0-713486-87-2. (Элементарная теория закрытой системы сицилианской защиты)
 Ideas Behind the Modern Chess Openings: Attacking With White. Batsford, 2003. ISBN 9780713487121. (Идеи, лежащие в основе современных шахматных дебютов: атака за белых)
 Find the Checkmate. Batsford, 2003. ISBN 0-8050-2940-0. (Найдите мат)
 The Bishop's Opening Explained. Batsford, 2004. ISBN 0-7134-8917-0. (Дебют слона с объяснениями)
 Playing Chess: Step by Step. Mud Puddle Books, 2004. ISBN 978-1-594120-55-8. (Игра в шахматы: шаг за шагом)
 Ideas Behind Modern Chess Openings: Black. Batsford, 2005. ISBN 9780713489507. (Идеи, лежащие в основе современных шахматных дебютов: черные)
 The Scotch Game Explained. Batsford, 2005. ISBN 0-7134-8940-5. (Шотландская партия с объяснениями)
 The Ruy Lopez Explained. Batsford, 2006. ISBN 0-7134-8978-2. (Испанская партия с объяснениями)
 Improve Your chess In 7 Days. Batsford, 2007. ISBN 978-0-7134-9050-3. (Улучшите свои шахматы за 7 дней)
 The Greatest Ever Chess Tricks and Traps. Everyman Chess, 2008. ISBN 9781857445770. (Величайшие шахматные трюки и ловушки)
 Sharpen Your Chess Tactics in 7 Days. Batsford, 2009. ISBN 9781906388287. (Отточите свою шахматную тактику за 7 дней)
 Prepare to Attack. Everyman Chess, 2011. ISBN 978-1857446500. (Подготовка атаки)
 Gary Lane's Chess Puzzle Book. e+books, 2013. ISBN 978-1-927179-14-7. (Книга шахматных головоломок Гэри Лэйна)

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Гэри Лэйна на шахматных олимпиадах
 Выступления Гэри Лэйна в шахматной лиге четырёх наций
 Личная карточка Г. Лэйна на сайте 365Chess
 Личная карточка Г. Лэйна на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам